Pulitzer steht für folgende nicht zusammenhängende journalistische Organisationen:

 eine Auszeichnung für hervorragende journalistische Leistungen in den USA, siehe Pulitzer-Preis
 Pulitzer Center on Crisis Reporting, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation
 Pulitzer, Inc., eine US-amerikanische Zeitungskette

Pulitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Pulitzer, siehe Jenny Steiner (1863–1958), österreichische Unternehmerin und Kunstsammlerin 
 Joseph Pulitzer (1847–1911), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber, Stifter des Pulitzer-Preises
 Joseph Pulitzer (1885–1955), Joseph Pulitzer II oder Joseph Pulitzer Jr. , US-amerikanischer Zeitungsverleger (Sohn des Stifters)
 Joseph Pulitzer (1913–1993), Joseph Pulitzer III oder nach dem Tod seines Vaters Joseph Pulitzer Jr., US-amerikanischer Zeitungsverleger und Kunstsammler (Enkel des Stifters)
 Lilly Pulitzer (1931–2013), US-amerikanische Modedesignerin mit einem eigenen Label
 Lisa Pulitzer (* 1964), US-amerikanische Journalistin und Buchautorin
 Margaret Pulitzer, siehe Margaret Leech (1893–1974), US-amerikanische Historikerin und Autorin, Ehefrau von Ralph Pulitzer (Sohn des Stifters)

Sonstiges:
 Mount Pulitzer, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Politzer